Colon, l'une de ses graphies (côlon notamment) ou l'un de ses composés, peut désigner :
 un colon ou colonna est une ancienne forme de l'armée ancienne grecque ;
 un colon, une personne qui s'installe dans un endroit vierge ou une colonie, et qui pratique donc la colonisation ;
 un colon, un agriculteur exploitant sa terre selon le mode du colonat partiaire ;
 le  (de l'espagnol ) peut désigner une monnaie :
 le colon costaricien au Costa Rica,
 le colon salvadorien, ancienne monnaie du Salvador.

Monnaie 
Le colon (de l'espagnol ) peut désigner différentes monnaies :
 Colon costaricien au Costa Rica,
 Colon salvadorien, ancienne monnaie du Salvador.

Personnalités 

 Augie Colón (1928-2004), percussionniste portoricain ;
 Bartolo Colón (1974-), lanceur dominicain de baseball ;
 Carlos Colón, Jr. (1979-), catcheur portoricain ;
 Germà Colón (1928-2020), lexicographe spécialiste du catalan ;
 Primo Colón (1982-), catcheur portoricain ;
 Ernie Colón (1931-2019), auteur américain de comics ;
 Javier Colón (1969-), basketteur portoricain ;
 Javier Colon (1978-), chanteur américain ;
 Johan Colón (1995-), coureur cycliste colombien ;
 Joseph Colon Trabotto (vers 1420-1480), rabbin du xve siècle ;
 María Colón (1958-), athlète cubaine ;
 Míriam Colón (1936-2017), actrice portoricaine ;
 Orlando Colón (1982-), catcheur portoricain ;
 Román Colón (1979-), joueur dominicain de baseball ;
 Santos Colón (1922-1998), danseur de salsa portoricain ;
 Willie Colón (1950-), pionnier de la salsa ;
 Willie Colon (1983-), joueur américain de football américain.

Autres personnages 
 Frédéric Côlon : un personnage fictif du Disque-monde de Terry Pratchett ;
 Pierre Colon : un personnage de légende brabançon en Belgique.

Toponymes

Argentine 
 Colón, localité argentine située dans le  de General Alvarado, dans la province de Buenos Aires ;
 Colón, ville et chef-lieu du département de Colón ;
 Colón, arrondissement de la province de Buenos Aires ;
 Colón, une des 26 subdivisions de la province de Córdoba.

Colombie 
 Colón, ville du département de Putumayo ;
 Colón Génova, municipalité du département de Nariño ;
 Nuevo Colón, municipalité du département de Boyacá.

Cuba 
 Colón, ville de la province de Matanzas.

France 
 Colon, rivière de Lorraine, affluent du Madon ;
 Saint-Cyr-les-Colons, commune française située dans le département de l'Yonne.

Honduras 
 Colón, département du pays.

Mexique 
 , ville du Querétaro ;
  au Querétaro.

Panama 
 Colón, ville et chef-lieu de la province de Colón de l'une des neuf provinces du pays ;
 Colón, district dans la province de Colon ;
 Île Colón, île du pays.

Uruguay 
 Colón, ville du pays.

Venezuela 
 Colón, une des 21 municipalités de l'État de Zulia ;
 Cristóbal Colón, une des 4 paroisses civiles de la municipalité de Valdez dans l'État de Sucre ;
 San Juan de Colón, chef-lieu de la municipalité d'Ayacucho dans l'État de Táchira.

Titres 

 Cristóbal Colón : un croiseur de la marine espagnole ;
 Au pays des colons (en anglais : ) : un film documentaire ;

Autres 
 CA Colón de Santa Fe : un club de football argentin ;
 Les Colons de Catane : un jeu de société de Klaus Teuber ;
 une expression (ou un argot québécois) voulant dire que ledit colon est sans éducation et sans respect pour son environnement ;
 dans le contexte hiérarchique militaire, le raccourci pour désigner un colonel.
 pour la partie de l'intestin, voir Côlon